Urechelniță se poate referi la: 
 Urechelniță, insectă din ordinul Dermaptera
 Urechelniță (Lithobius forficatus), animal miriapod cu capul mare, cu antenele lungi, cu prima pereche de picioare mai lungă, transformată într-un fel de clești îndreptați îndărăt
 Urechelniță comună (Sempervivum tectorum), plantă erbacee meliferă, cu frunze ovale cărnoase, terminate printr-un vârf ascuțit și așezate în formă de rozetă, cu flori roșii sau roz așezate în partea superioară a tulpinii